Кастелл () — фамилия.

Известные носители фамилии 

 Кастелл — графский и княжеский род баварского происхождения
 Кастелл, Дональд — американский гастроэнтеролог.
 Кастелл, Эдмунд (1606—1683) — английский востоковед.

См. также 
 Кастел
 Кастелла
 Кастелль
 Кастелли